People’s Orb (dt. etwa Himmelskörper des Volkes, Globus der Menschen oder Volksglobus) ist eine silberne Kugel mit einem Durchmesser von etwa 20 cm, welche eine Festplatte mit einem Speicher von 350 Gigabyte beinhaltet. Sie ist Bestandteil der Aktion Earth Hour, initiiert vom WWF, und soll anlässlich der UN-Klimakonferenz 2009 in Kopenhagen den dortigen Politikern überreicht werden. Ziel der Aktion ist es, Stimmen und Meinungen aller interessierten Menschen zusammenzutragen, um sie den Entscheidungsträgern der Konferenz präsentieren zu können. Andy Ridley, Geschäftsführer der Kampagne, sagt dazu: "There is no global election at the moment, there is no way of actually counting votes from the whole of the planet saying yes or no, like a referendum on climate change" ("Zurzeit gibt es keine weltweite Wahl, es gibt keine Möglichkeit die Ja- und Nein-Stimmen des gesamten Planeten tatsächlich zu zählen, wie etwa in einem Referendum zum Klimawandel").

Eine identische Kopie soll im Dänischen Nationalmuseum als Zeitkapsel aufbewahrt werden.

Weblinks 
 WWF Österreich: „The Orb“ – Himmelskörper als globales Archiv des Klimakampfs. 26. November 2009.
 Bild des People’s Orb auf sueddeutsche.de

Einzelnachweise 

Umweltschutz